Васи́лий Киселёв:
 Киселёв, Василий Александрович (1902—1975) — русский советский пианист, музыковед, коллекционер.
 Киселёв, Василий Афанасьевич (1907—1986) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Киселёв, Василий Васильевич (известен как: Василий К.; род. 1969) — российский музыкант, поэт, лидер группы Василий К. & Интеллигенты.
 Киселёв, Василий Иванович (1896—1968) — деятель советских спецслужб, генерал-майор.
 Киселёв, Василий Иосифович (1907—1944) — Герой Советского Союза.
 Киселёв, Василий Максимович (1765—1831) — шуйский купец.
 
 Киселёв, Василий Семёнович (1920— ?) — Герой Социалистического Труда, бригадир колхоза. 
 Киселёв, Василий Степанович (1881—1960) — советский организатор химической промышленности, доктор наук, профессор. Примечания